Wahlkreis 61 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 61
 Landtagswahlkreis 61